«Rise» — песня британской группы Public Image Ltd, ставшая первым синглом с альбома 1986 года Album. Сингл выпущен в 7-дюймовых и в 12-дюймовых форматах. Он занял 11 место на британском хит-параде и стал одним из самых коммерчески успешных хитов группы.

Запись 
В создании принимали участие Стив Вай(гитара), Тони Уильямс(барабаны), Билл Ласвел(бас-гитара) и Л.Шанкар(скрипка).

Том Дойл из Sound on Sound(музыкальный журнал) сказал: "[Звукорежиссер Джейсон Косаро]...установил Уильямса в нижней части лифта Power Station, подключив микрофон как близко, так и на расстоянии, чтобы создать характерный барабанный звук "Rise", в частности Shure SM58 на малом барабане, Sennheiser MD 421 на томах и Neumann U47 FET для эмбиента". Билл Ласвелл вспоминал: «Я и [гитарист] Ники [Скопелитис] играли в аппаратной… и все было с первого раза. Мы использовали компьютер Fairlight, как своего рода, трек кликов, а в фрагменте, который стал "Rise", Тони опустил бит, а мы вернулись и опустили бит. В противном случае я подумал, что было бы здорово иметь возможность сказать, что все было с первого раза».

О сингле 
 7-дюймовая версия — сокращенная версия 12-дюймовой. Инструментальная Сторона В была сделана, как ремикс Джейсоном Корсардом.
 Чтобы поддержать тематику Album, сингл так и был назван «Single».
 Текст песни рассказывает об апартеиде в ЮАР, одной из главных проблем 80-х. Возможно, зачатки этой песни были ещё в 1978 году. Сид Вишес заявлял, что группа работает над песней о Южной Африке, где черные пытаются восстать и захватить контроль.
 Фраза «May the road rise with you» является старинной ирландской молитвой.
 Обложку к синглу создавал Джон Лайдон, вдохновленный брендом американских супермаркетов.

Список композиций 
7" формат
 «Rise (7» Edit)" — 4:28
 «Rise (Instrumental)» — 6:05

12" формат
 «Rise» — 5:58
 «Rise (Instrumental)» — 5:57

Использование в популярной культуре 
«Rise» прозвучала в фильмах «Правила секса» (2002), «Повышение» (2008) и «Remarkable Power» (2008).

Видеоклип на песню был показан в эпизоде сериала «Бивис и Баттхед», во время их переключения каналов.

Кавер-версии 
 В 1997 году кавер-версия «Rise» была выпущена на мини-альбоме Time Capsule американской группы Tripping Daisy.
 Песня в исполнении Бразильской рок-группа Legião Urbana вошла в их альбом, а также DVD 1999 года MTV Acústico.
 Австралийская индастриал-метал-группа Jerk записала «кавер-версию» «Rise» для своего дебютного альбома 2003 года When Pure Is Defiled.
 В 2009 году фолк-группа The Bad Shepherds английского комика Эдриана Эдмондсона выпустила перепела песню на своём дебютном кавер-альбоме Yan, Tyan, Tethera, Methera!.
 В июле 2012 года британская группа Love Amongst Ruin выложила свою версию песни для бесплатного скачивания на странице Facebook

Состав 
Джон Лайдон - вокал

Стив Вай - гитара

Тони Уильямс - барабаны

Билл Ласвелл - бас - гитара

Л. Шанкар - скрипка

Примечания 

Песни Public Image Ltd
Песни, направленные против расизма и ксенофобии